Целинское сельское поселение — муниципальное образование в Целинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Целина.

Административное устройство 
В состав Целинского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 посёлок Целина

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Целинского района